Koos Schouwenaar (burgemeester) (*1947): Nederlands politicus van de VVD. Burgemeester van onder andere Maarssen en later Middelburg.
 Koos Schouwenaar (roeier) (1902-1941) : Nederlands roeier die deelgenomen heeft aan de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam.